

Letteratura 
 Lenz – racconto di Georg Büchner
 Lenz – racconto di Peter Schneider

Persone 
 Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) – scrittore tedesco
 Heinrich Lenz (1804-1865) – fisico russo
 Oskar Lenz (1848-1925) – geologo, mineralogista ed esploratore tedesco
 Max Lenz (1850-1932) – storico tedesco
 August Lenz (1910-1988) – calciatore tedesco
 Siegfried Lenz (1926-2014) – scrittore tedesco
 Josef Lenz (1935) – slittinista tedesco
 Kay Lenz (1953) – attrice statunitense
 Paolo Crosa Lenz (1956) – scrittore e alpinista italiano
 Pedro Lenz (1965) – scrittore svizzero
 André Lenz (1973) – calciatore tedesco
 Nicole Marie Lenz (1980) – attrice e modella statunitense
 Bethany Joy Lenz (1981) – attrice e cantante statunitense

Televisione 
 Jonas Lenz – personaggio della soap opera Alisa - Segui il tuo cuore

Geografia

Germania 
 Lenz – ex comune ora frazione di Priestewitz, comune nel circondario di Meißen (Sassonia)

Svizzera 
 Lenz – nome tedesco di Lantsch, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
Lentz – pagina di disambiguazione